Ziegelweiher bezeichnet folgende Gewässer in Bayern, Deutschland:

 Ziegelweiher (Egling), Weiher bei Egling, Oberbayern
 Ziegelweiher (Sauerlach), Weiher bei Arget, Oberbayern